Омар Николас Говеа Гарсиа (; род. 18 января 1996, Сан-Луис-Потоси, Мексика) — мексиканский футболист полузащитник клуба «Волунтари» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Говеа — воспитанник клубов «Сан-Луис» и столичной «Америки». Из-за высокой конкуренции ему не удавалось дебютировал в составе последнего и в 2014 году Омар на правах аренды перешёл в «Минерос де Сакатекас». 6 августа в матче Кубка Мексики против «Леонес Негрос» он дебютировал за новую команду. Летом 2015 года Говеа на правах аренды перешёл в дубль португальского «Порту». 15 августа в матче против «Санта-Клары» он дебютировал в Сегунда лиге. По окончании сезона Омар помог команде выиграть первенство и «Порту» выкупил его трансфер.

Летом 2017 года Говеа на правах аренды перешёл в бельгийский «Мускрон-Перювельз». 30 июля в матче против «Остенде» он дебютировал во Второй лиге Бельгии. 5 августа в поединке против «Шарлеруа» Омар забил свой первый гол за «Мускрон-Перювельз».

16 августа 2018 года Говеа присоединился к «Антверпену» на правах аренды с возможной правой выкупа.

9 июля 2019 года Говея перешел в бельгийский клуб первого дивизиона «Зюлте-Варегем», где подписал трехлетний контракт с опцией ещё на один год. Он дебютировал 27 июля в матче против «Мехелена», где его команда уступила 0:2. 14 декабря он забил свои первые два гола в домашней матче против «Синт-Трюйдена», где его команда разгромила соперника 5:1.

Международная карьера 
В 2013 году Говеа помог юношеской сборной Мексики завоевать серебряные медали на юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Бразилии, Ирака, Швеции, Аргентины и Нигерии.

13 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Польши Говеа дебютировал за сборную Мексики, заменив в конце второго тайма Джонатана дос Сантоса.

Достижения 
Международные

 Мексика (до 17)
  Юношеский чемпионат мира — 2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Волунтари»